Municipio de Judson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Judson (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Judson (condado de Blue Earth, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Blue Earth.